«Jordi Cruz» puede referirse a:

Personajes 
 Jordi Cruz (presentador) (1976-), actor y presentador de televisión español.
 Jordi Cruz Mas (1978-), cocinero español.